Das 34. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 26. Juni bis zum 3. Juli 1988 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Den Nationen-Pokal bei den Herren gewann die Tschechoslowakei in der Besetzung Tomáš Klimek und Marek Miškolci. Das Herreneinzel gewann zum elften Mal Thomas Emmrich, der zusammen mit Ralf Lichtenfeld auch im Herrendoppel siegreich blieb. Im Einzel erreichte zudem Gunter Wehnert das Halbfinale. Den Nationen-Pokal bei den Damen gewann die Sowjetunion mit Natalja Rewa und Julija Salnikowa, die auch im Dameneinzel siegte. Das Damendoppel gewannen die Tschechoslowakinnen Eva Melicharová und Denisa Silvanová. Im Einzel erreichte Grit Schneider das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 32. Jahrgang (1988), Heft 5 (fälschlicherweise mit 33. Jahrgang bezeichnet)

1988
Tennisturnier 1988
Tennisturnier in Zinnowitz